Martin Zimmermann (ur. 1 września 1978) – austriacki skoczek narciarski. Medalista mistrzostw świata juniorów (1995 i 1996).

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Zimmermanna na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnia Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978